František Polyak ist der Name folgender Personen:

* František Polyak (Tennisspieler, I), tschechoslowakischer Tennisspieler 
 František Polyak (Tennisspieler, 1984) (* 1984), slowakischer Tennisspieler